Dugesia sicula es una especie de platelmintos tricladidos de agua dulce que habita en la cuenca mediterránea, donde está ampliamente distribuida. Al menos se ha encontrado en Sicilia, Elba, Mallorca, Ibiza, Cerdeña, Argelia, Túnez, Marruecos y Creta.

Morfología
Los individuos de D. sicula tienen una papila peniana asimétrica, con un diafragma en la base, que separa la vesícula seminal del conducto de eyaculación. Este conducto es ventral y se abre subterminalmente. La vesícula seminal está envuelta por una delgada capa de músculos bulbares. La papila peniana es débilmente muscular y más parénquima.

Reproducción
Se sabe que Dugesia sicula se reproduce sexual y asexualmente.

Filogenia
Árbol filogenético obtenido por Lázaro y sus colegas en 2009:

Referencias

Enlaces externos

sicula